Johann Wirz ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Wirz (1688–1769), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Johann Jakob Wirz (1778–1858), Schweizer Seidenweber, Theosoph, Mystiker sowie Gemeinschaftsgründer der Neuen Kirche 
 Johann Nepomuk Wirz von Rudenz (1766–1841), Schweizer Politiker